Die Nationalliga A 2016/17 () war die 76. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Basketball der Frauen. Es nahmen acht Mannschaften an der Meisterschaft teil.

Schweizer Meister wurde zum wiederholten Mal Hélios Basket, die sich nach einem ungefährdeten 3:0-Playoffsieg über den Vorrundenersten Elfic Fribourg ihren sechsten Titel in Serie sicherten.

Modus 
In der Vorrunde trafen die acht Mannschaften je dreimal aufeinander. Zuerst wurde in 14 Spielen je ein Hin- und Rückspiel gespielt. Danach wurde noch je ein Spiel gespielt, wobei das Heimrecht durch die Tabellenplatzierung bestimmt wurde. Danach kamen die vier Bestplatzierten in die Playoffs, für die beiden Letztplatzierten war die Saison zu Ende, jedoch gibt es in der Liga keinen fixen Absteiger, jedoch ist der Sieger der Nationalliga B, Portes du Soleil BBC Troistorrents, nach dieser Saison in die NLA aufgestiegen.

Die Playoffs wurden im Best-of-Five-Modus entschieden.

Vorrunde

Playoffs

Weblinks 
 Nationalliga A auf den Seiten von Swiss Basketball.

Basketballwettbewerb in der Schweiz
Basketballsaison 2015/16
Frauenbasketballwettbewerb